Поллукс — слово латинського походження (), власна назва. Є топоніми та інші значення:

Персоналії 
 Юлій Поллукс (Полідевк) — древньогрецький лексикограф та софіст.

Топоніми 
 Поллукс — гора (4092 м), вершина у Пеннінських Альпах на кордоні Італії та Швейцарії.
 Поллукс — гора (2536 м), вершина в гірському хребті Комміссіонер, що у Південних Альпах в регіоні Оттаго, Нової Зеландії.

Інше 
 Поллукс (Полідевк) — в грецькій міфології один з братів-близнюків Діоскурів, синів Леди та Зевса.
 Поллукс (Полуцит) — мінерал класу силікатів.
 Поллукс — найяскравіша зоря в сузір'ї Близнят і одна з найяскравіших зір неба, червоний гігант.